Тяньцзиньский международный аэропорт Биньхай () расположен в административном районе Дунли в восточной части Тяньцзиня. Один из крупных грузовых центров Китайской Народной Республики.

Аэропорт является базовым для авиакомпаний Tianjin Airlines и Okay Airways. Для авиакомпании Air China аэропорт также имеет важное значение.

Аэропорт связан широкой маршрутной сетью с городами материкового Китая, Гонконгом, Аомынем. Ряд международных рейсов выполняется в близлежащие страны.

Пассажирские авиарейсы

Статистика перевозок пассажиров и грузов

Примечания 

Аэропорты Китая
Транспорт Тяньцзиня